Филимонки — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года был в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Филимонковское. Расположен на реке Ликове примерно в 5 км к югу от центра города Московский. Ближайшие населённые пункты — деревня Пушкино и посёлок Радиоцентр.

История 
Упоминается в документах первой четверти XVII века как деревня «Филимоново, Филимонцево тож». С конца XIX века значится в документах как Филимонки. Название, предположительно, произошло от календарного личного имени Филимон.

В XVIII веке в селе Филимонки появилась усадьба. В начале XIX века усадьба принадлежала Д. В. Измайлову, который занялся её реконструкцией. В середине XIX века усадьба принадлежала князьям Святополк-Четвертинским, при них в 1855—1888 годах в селе была построена Троицкая церковь. В 1891 году на средства В. Б. Святополк-Четвертинской был основан Князь-Владимирский женский монастырь. В 1900—1904 годах при монастыре была построена Успенская церковь.

В XIX веке село Филимонки входило в состав Десенской волости Подольского уезда. В 1899 году в селе проживало 27 человек.

В 1920-е годы монастырь был закрыт, его постройки использовались психоневрологическим интернатом.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 2169 человек (1016 мужчин и 1153 женщины).

Достопримечательности 
 Усадьба Филимонки XIX века. Находится в аварийном состоянии. Главный дом сгорел в 2006 году. Сохранился флигель и парк. Усадьба имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Здесь проживала основательница монастыря.
 Троицкая церковь оригинальной архитектуры построена в неоготическом стиле в 1855—1888 годах по проекту архитектора Ж. Ф. Тибо владельцем этих мест князем Владимиром Святополк-Четвертинским, умершим за несколько дней до освящения храма в 1861 году. Имение перешло по наследству его сестре Вере которая спустя 30 лет решила создать рядом с собором женский монастырь, назвав его в честь брата Князе-Владимирским. Состоит из крестообразного храма и высокой колокольни. Церковь частично разрушена. С середины 1990-х здание передано православной церкви, ведутся реставрационные работы. Находится на территории психоневрологической больницы.
 Успенская церковь, построенная в 1900-е годы в русском стиле. Состоит из храма и трапезной с двумя приделами. Сохранилась лучше, в ней проводятся службы. Также находится на территории больницы.
 Князь-Владимирский женский монастырь (ныне не действует).

Примечания

Литература 
 Владимирская женская община при сельце Филимонках, Московской губернии, Подольского уезда. М., 1895, 24 с.

Населённые пункты Новомосковского административного округа
Памятники архитектуры России, утраченные в постсоветский период